

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Catawba – città della Contea di Catawba, Carolina del Nord
 Catawba – villaggio della Contea di Clark, Ohio
 Catawba – città della Contea di Price, Wisconsin

Altro 
 Catawba – tribù di nativi americani
 Lingua catawba (codice ISO 639-3 chc)